Mangabei-de-Johnston (Lophocebus johnstoni) é uma espécie de macaco do Velho Mundo do gênero Lophocebus.  Foi considerado como subespécie de Lophocebus albigena, mas Groves o considerou uma espécie válida, assim como Lophocebus osmani e Lophocebus ugandae.

Cercopithecinae
Mamíferos descritos em 1900
Mamíferos de Uganda